Séllyei Nagy Ignác (1733–1789) székesfehérvári püspök
 Nagy Ignác (1810–1854) író, drámaíró, újságíró, lapszerkesztő, az MTA levelező tagja, költő, zenekritikus
 Nagy Ignác (1812–1879) főispán, országgyűlési követ, országgyűlési képviselő
 Nagy Ignác (1844–1907) esperes-plébános